Шом — село в Береговском районе Закарпатской области Украины
 Шом — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 ШОМ — Школа оружейного мастерства при Тульском оружейном заводе, образована 23 июля 1945 года

См. также 
 Бессе-ан-Шом
 Ла-Шом
 Сен-Лу-де-Шом
 Шом-ле-Беньё
 Шом-э-Куршан

Примечания